Westerheim ist der Name folgender Orte:

 Westerheim (Württemberg), eine Gemeinde im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Westerheim (Schwaben), eine Gemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern
Siehe auch:
Westersheimb
Westheim